Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 1 и 2 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 1 августа в 10:36 по местному времени (UTC+2), а финал — 2 августа.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

1500 м, вольный стиль, мужчины